Medrese je lahko:
 Medrese 1 (Bosna in Hercegovina)
 Medrese 2 (Bosna in Hercegovina)

Glej tudi 
 medresa